Старово́йтов () — фамилия белорусского происхождения (от  «деревенский староста»). Известные носители:

 
 Старовойтов, Альфред Андреевич (1936—2016) — мэр Новотроицка (1993—2000).
 Старовойтов, Андрей Васильевич (1915—1997) — советский хоккеист, защитник ЦДКА, трёхкратный чемпион СССР, член Зала славы ИИХФ.
 Старовойтов, Валерий Васильевич (род. 1955) — белорусский учёный в области обработки изображений, доктор технических наук, лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2002).
 
 Старовойтов, Геннадий Семёнович (1929—2006) — советский, российский художник, живописец и график.
 
 Старовойтов, Пётр Алексеевич (1937—2000) — директор «Красноярскавтодор», Заслуженный строитель, Почетный дорожник Российской Федерации.
 .

См. также 
 
 Старовойтово

Примечания